Gilbert de Clare (hrabia Pembroke), 1100-1148
 Gilbert de Clare (2. hrabia Hertford), 1115-1153
 Gilbert de Clare (5. hrabia Hertford), 1180-1230
 Gilbert de Clare (7. hrabia Hertford), 1243-1295
 Gilbert de Clare (8. hrabia Hertford), 1291-1314

Zobacz też